1987 Голяма награда на Португалия е 7-о за Голямата награда на Португалия и дванадесети кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 20 септември 1987 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Бележки 

Голяма награда на Португалия